

Persone 
Nico Gizzi, psicologo, psicoterapeuta e dottore di ricerca – Università Sapienza Roma. Coautore del libro "Il fare clinico nell'adozione". Specialista in Psicologia Clinica, Sapienza Università di Roma
 Alessia Gizzi  – giornalista italiana.
 Claudio Gizzi  – musicista italiano.
 Domenico Gizzi  – compositore, cantante e maestro di canto italiano.
 Jairo Rafael Ramos Gizzi  – giocatore di baseball venezuelano con cittadinanza italiana.
 Loris Gizzi  – attore italiano di cinema, teatro, radio e televisione.
 Mike Gizzi  – ex cestista statunitense professionista, con cittadinanza italiana.
 Romolo Augusto Gizzi  – giornalista, commediografo e sceneggiatore italiano.
 Tommaso Pasquale Gizzi  – cardinale italiano.

Altro 
 Castello Gizzi  – castello (chiamato dai locali "Castelluccio"), situato a Torre de' Passeri in provincia di Pescara nella regione Abruzzo.
 Villa Gizzi  – frazione del comune di Leonessa in provincia di Rieti, nel Lazio.